Petar Šarčević (veleposlanik), bivši veleposlanik RH u SAD-u
Petar Šarčević (redatelj), kazališni redatelj
Petar Šarčević (bacač kugle), bivši jugoslavenski reprezentativac u bacanju kugle